Joey Ryan (né le  à Stoneham, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par les Kings de Los Angeles au repêchage d'entrée de 2006. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Marlies de Toronto au poste de défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 2003-2004|| Remparts de Québec || LHJMQ ||57 ||0 ||9 ||9 ||98 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8 
|-
| 2004-2005|| Remparts de Québec || LHJMQ ||63 ||4 ||9 ||13 ||134 ||13 ||0 ||2 ||2 ||28 
|-
| 2005-2006|| Remparts de Québec || LHJMQ ||61 ||6 ||18 ||24 ||202 ||23 ||2 ||8 ||10 ||29 
|-
| 2006-2007|| Remparts de Québec || LHJMQ ||59 ||5 ||17 ||22 ||125 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Remparts de Québec || LHJMQ ||18 ||1 ||11 ||12 ||33 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Olympiques de Gatineau || LHJMQ ||26 ||0 ||9 ||9 ||35 ||19 ||1 ||4 ||5 ||24 
|-
| 2008-2009|| Cyclones de Cincinnati|| ECHL ||20 ||1 ||6 ||7 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Marlies de Toronto || LAH ||36 ||3 ||9 ||12 ||42 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 ||Royals de Reading ||ECHL ||32 ||3 ||6 ||9 ||43 ||2 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
| 2009-2010|| Marlies de Toronto || LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 ||Condors de Bakersfield ||ECHL || 53|| 5|| 13|| 18|| 146|| 4|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
|2010-2011 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Jackals d'Elmira ||ECHL || 11|| 0|| 5|| 5|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Walleye de Toledo ||ECHL || 37|| 3|| 12|| 15|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Walleye de Toledo ||ECHL || 45|| 1|| 6|| 7|| 52|| 3|| 0|| 0|| 0|| 9

Notes et références 

Défenseur de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Royals de Reading
Joueur du Walleye de Toledo
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Naissance en octobre 1987
Naissance à Stoneham